Алексей Николаевич Дорофеев (род. 1960) — сотрудник советских и российских органов государственной безопасности, генерал-полковник.

Биография 
Алексей Николаевич Дорофеев родился в 1960 году в городе Ленинграде. После окончания средней школ поступил в Ленинградский механический институт.

Окончив институт, Дорофеев поступил на службу в органы Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. Окончил Высшую школу КГБ СССР.

Служил на различных оперативных и руководящих должностях. После распада Советского Союза продолжал службу в системе Министерства безопасности — Федеральной службы безопасности Российской Федерации. На протяжении ряда лет работал в Управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В середине 2000-х годов возглавлял Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Карелии. После массовых беспорядков на этнической почве в городе Кондопога снят с должности.

В 2006 году Дорофеев был переведён в центральный аппарат Федеральной службы безопасности Российской Федерации, был заместителем начальника управления, а с 2010 года в течение двух лет был начальником управления по контрразведывательному обеспечению работы МВД, МЧС, ФСКН и Министерства юстиции (Управление «Н»). В 2012 году возглавил Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области.

Ссылки 
 Начальник УФСБ по Москве и области уходит в отставку. // Вести Подмосковья, 09.07.2019.
 Не только кладбища: шведские интересы генерала ФСБ Дорофеева. // ПАСМИ, 14.06.2019.
 Генерал Алексей Дорофеев. Досье. // RnBEE, 06.01.2019.

Выпускники Балтийского военно-морского института
Выпускники Высшей школы КГБ СССР
Сотрудники КГБ СССР
Руководители региональных управлений ФСБ России